Млино́к — зменшувальна форма до млин.
 Млино́к — ручний млин, кавомолка, перцемолка.
 Млино́к (вітрячок, вертушка) — дитяча іграшка у вигляді маленького вітряка на держаку.
 Млино́к — різновид віялки.

Топонім 

Село:
 Млинок — Житомирська область, Коростенський район
 Млинок — Київська область, Фастівський район
 Млинок — Кіровоградська область, Онуфріївський район
 Млинок — Рівненська область, Зарічненський район
 Млинок — Чернігівська область, Сновський район

Річка:
 Млинок — Житомирська область, Малинський район; ліва притока Різні
 Млинок — Рівненська область, Зарічненський район; права притока Веселухи

Див. також 
 Вертушка